Руенвільє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на південь від Парижа, 33 км на південний захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Руенвільє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Руенвільє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн